CPEB3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 698 амінокислот, а молекулярна маса — 76 014.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки